A8 може значити:

 Audi A8 — автомобіль компанії Audi.
 Arrows A8 — гоночний автомобіль команди Arrows.